Walter Schönenberger ist der Name folgender Personen:

* Walter Schönenberger (Komponist) (1914–1994), Schweizer Komponist
 Walter Schönenberger (Pädagoge) (1921/1922–2005), Schweizer Philologe
 Walter Schönenberger (Kunsthistoriker) (* 1926), Schweizer Kunsthistoriker und -kritiker
 Walter Schönenberger (Forstwissenschaftler) (* 1944), Schweizer Forstwissenschaftler